Пирамид (, ) — топоним, распространённый в США и Канаде.

Озёра и водохранилища 
 Пирамид — водохранилище в Калифорнии, США.
 Пирамид — озеро в Неваде, США.
  — озеро в Альберте, Канада.

Горы 
  — гора в Альберте.
  — гора в Британской Колумбии, Канада.
  — гора в штате Вашингтон, США.
  — горный хребет в Нью-Мексико, США.

Остров 
 Пирамид — остров в составе Алеутских островов, Аляска.

Составные топонимы 
  — гора в Калифорнии.
  — гора в Колорадо.
  — гора в Монтане.
  — индейская резервация в Неваде.
  — остров в составе архипелага Чатем (Новая Зеландия).

См. также 
  — разные значения.
  — разные значения.